Varp hkan syfta på:

 Varp (textil) – en vävteknikterm
 Varp (malm) – en benämning på malmfattig sten
 Varp (fiske) – inom fiske benämning dels på de stållinor som går från fiskefartyget till trålen, dels på de linor som används för att dra in en landvad till stranden

Se även
Varpa
Varpning